De Super G voor mannen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op zaterdag 14 januari 2012. De Marokkaan Adam Lamhamedi won het goud.

Uitslag 

Mannen Super G